Mohammad Alavi (Caxã, 29 de janeiro de 1982) é um treinador e ex-futebolista profissional iraniano, que atuava como volante.

Carreira 
Mohammad Alavi representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2004.

Títulos 
 Seleção iraniana
 Copa da Ásia de 2004: 3º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Caxã
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004